Mnouchkine ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Mnouchkine (1908–1993), russisch-französischer Filmproduzent, siehe Alexander Alexandrowitsch Mnuschkin
 Ariane Mnouchkine (* 1939), französische Theater- und Filmregisseurin